Sanu ist der Familienname folgender Personen:

 Kumar Sanu (* 1957), indischer Playbacksänger des Hindi-Films
 Mohamed Sanu (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Sanou
 SANU